

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Cecil – città della Contea di Cook, Georgia
 Cecil – villaggio della Contea di Paulding, Ohio
 Cecil – township della Contea di Washington, Pennsylvania
 Cecil – villaggio della Contea di Shawano, Wisconsin

Onomastica
 Cecil – variante maschile del nome proprio Cecilia

Altro 
 Cecil Tartaruga – personaggio delle serie animate dei Looney Tunes

 Cecil (famiglia) – nobile famiglia inglese